André Hainault, né le  à Vaudreuil-Dorion au Québec, est un joueur international canadien de soccer. Il joue au poste de défenseur central au FC Kaiserslautern.

Biographie 

Le , Hainault signe un contrat avec le club écossais du Ross County FC, alors avant-dernier de Scottish Premier League

Statistiques

En sélection 
 Depuis 2006 : quarante-deux sélections pour deux buts avec le Canada

Palmarès 
En 2008, il termine vice-champion de République tchèque alors qu'il est en prêt au Sparta Prague. Avec le Dynamo de Houston, il est à deux reprises finaliste de la Coupe MLS, en 2011 et 2012. Il remporte la troisième division allemande avec le 1. FC Magdebourg en 2018.

Notes et références

Liens externes 
 

Joueur de soccer international canadien
Personnalité sportive liée à Vaudreuil-Soulanges
Joueur québécois de soccer
Naissance en juin 1986
Naissance en Vaudreuil-Soulanges
Joueur du CF Montréal
Joueur de l'AC Sparta Prague
Joueur du Dynamo de Houston
Joueur du Ross County FC
Joueur du VfR Aalen
Joueur du FC Magdebourg
Joueur du FC Kaiserslautern